Grand Prix (Mare Premiu) este o întrecere care se organizează în mai multe sporturi. Termenul „Grand Prix” se poate referi la:

Sport
Mare Premiu de Formula 1
Mare Premiu de motociclism

 K-1 World Grand Prix

Artă și divertisment 
Marele Premiu al unui festival de film
 Eurovision Song Contest (original denumit Grand Prix d'Eurovision de la Chanson)
Melodi Grand Prix - preselecția norvegiană pentru Eurovision
Dansk Melodi Grand Prix - preselecția daneză pentru Eurovision
 Grand Prix (album), de Teenage Fanclub
 Grand Prix (film din 1934), un film britanic
 Grand Prix (film din 1966), un film din 1966 despre Formula 1
 Grand Prix (film din 2010), un film sud-coreean
 "Grand Prix" (CSI: Miami), al 7-lea episod din cel de-al doilea sezon al CSI: Miami

Jocuri video 
 Formula One Grand Prix (joc video)
 Grand Prix 2
 Grand Prix 3
 Grand Prix 4
 Grand Prix (joc video) de Activision
 Grand Prix Challenge, de Atari
 Grand Prix Circuit (joc video), de Accolade
 Grand Prix Legends